Pudenz ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Pudenz (* 1993), deutsche Leichtathletin
 Martin Pudenz (* 1948), deutscher Fotograf